Il Campionato mondiale di calcio Under-20 2023 è la 23ª edizione di questo torneo biennale tra nazionali Under-20 organizzato dalla FIFA.

Questo sarà il primo torneo FIFA ospitato dall'Indonesia; il Paese asiatico avrebbe dovuto ospitare l'edizione del 2021, cancellata però a causa della pandemia di COVID-19.

Scelta della sede 
Il processo di candidatura per ospitare l'originale torneo del 2021 iniziò il 23 maggio 2019. Il 4 settembre 2019, vennero considerate tre candidature: Indonesia, Perù e Brasile. Il 23 ottobre, il Brasile ha scelto di ritirarsi per via delle scarse possibilità di vincere la candidatura. Il giorno successivo, Indonesia ha vinto la candidatura dopo l'incontro del Consiglio FIFA a Shanghai, in Cina.

 (AFC)
In caso di vittoria, l'edizione del 2021 sarebbe stata il primo torneo FIFA disputato in Indonesia. Tale nazione aveva tuttavia ospitato i Giochi asiatici del 1962 e del 2018 in solitaria, e la Coppa d'Asia 2007 in collaborazione con Thailandia, Vietnam e Malesia.

 (CONMEBOL)
Il Peru aveva già ospitato un torneo della FIFA, ossia i mondiali Under-17 del 2005. In origine aveva vinto la candidatura per ospitare i Mondiali U17 del 2019, una vittoria però ritirata dalla FIFA; aveva poi vinto anche quella dell'edizione successiva del 2021, cancellata però a causa della pandemia di COVID-19.

Candidature ritirate
 /  (AFC)
Oltre ad aver co-ospitato la Coppa d'Asia del 2007, la Thailandia aveva ospitato i Mondiali femminili U19 del 2004 e i Mondiali di calcetto 2012, mentre la Birmania non aveva mai ospitato un torneo FIFA.

La candidatura unita di queste due nazioni si era ritirata a favore di quella indonesiana il 27 agosto 2019.

 /  /  (AFC)
Di questi tre stati, il Bahrain era l'unico a non aver mai ospitato un torneo della FIFA, mentre l'Arabia Saudita ne aveva già ospitato, ovvero le prime tre edizioni della FIFA Confederations Cup, chiamata in origine Coppa re Fahd in onore dell'omonimo re saudita, e il Mondiale U20 1989 e gli emiratensi ne avevano ospitato sei, ossia il Mondiale di beach soccer 2009, il Mondiale U17 del 2013, quattro edizioni della Coppa del mondo per club FIFA (2009, 2010, 2017, 2018) e il Mondiale U20 2003.

La triplice candidatura era però stata scartata il 4 settembre 2019.

 (CONMEBOL)
Tra le nazioni candidate, il Brasile aveva ospitato il maggior numero di tornei FIFA: due Coppe del Mondo maggiori 1950 e 2014, i tornei maschile e femminile di calcio alla tredicesima edizione dei giochi olimpici, il Mondiale per club FIFA 2000, la FIFA Confederations Cup 2013, la FIFA Futsal World Cup 2008, e le prime tre edizioni del Mondiale di beach soccer (2005, 2006 e 2007), per un totale di 11 tornei disputati.

Il Brasile si era ritirato il 23 ottobre in quanto, stando al quotidiano Rede Globo, aveva poche aspettative di vincere la candidatura. In caso di vittoria del Brasile, esso sarebbe stato il primo paese ad aver ospitato tutte le categorie dei tornei FIFA maschili (senior, U-20, U-17, olimpico, futsal, club e beach soccer).

Città e stadi

Squadre qualificate 
Saranno 24 le squadre che prenderanno parte alla fase a gironi: con l'Indonesia (che aveva già disputato l'edizione 1979 senza però andare oltre la fase a gironi) già qualificata in qualità di organizzatrice del torneo, le restanti 23 saranno determinate a seguito dei risultati delle qualificazioni.

Convocati

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2019
2019
Competizioni sportive in Polonia